Herald Tribune puede referirse a los siguientes periódicos:

 International Herald Tribune, diario en lengua inglesa, "la voz internacional del prestigioso The New York Times".
 New York Herald Tribune, diario creado en 1924, cuando el New York Tribune adquirió el New York Herald.
 Sarasota Herald-Tribune, periódico diario de Estados Unidos.